Hoppe har flere betydninger:
 Hop; hoppe - hoppe på to ben.
 En hoppe er et hundyr af hesteart. Betegnelsen gælder for heste/ponyer, æsler, muldyr, mulæsler og kameler.

Hoppe som efternavn 
 Hoppe (adelsslægt) - dansk adelsslægt.
Desuden bærer følgende borgerlige personer navnet:
 Torleif Hoppe
 Johan Hoppe
 Anders Christian Hoppe (født 1949) – dansk ambassadør
 Erik Hoppe (1897-1968) – dansk maler
 Erik Hoppe (præst) (1916-2007) – dansk provst
 Ferdinand Hoppe (1815-1890) – dansk balletdanser (Johan Ferdinand Hoppe)
 Iver Hoppe (jurist) (1920-1991) – dansk højesteretssagfører og lektor
 Johan Hinrich Christian Hoppe (1775-1835) – dansk generalkonsul
 Knud Hoppe (1890-1950) – dansk landsdommer

Se også 
 Trip hop
 Hiphop
 Hopen - ø
 Old Hop